Jakub II (1243-1311) – król Majorki 1276-1311
 Jakub II Sprawiedliwy (1267-1327) – król Aragonii 1291-1327; król Sycylii jako Jakub I
 Jakub II de Burbon-La Marche (1370-1438) – hrabia La Marche 1393-1435
 Jakub II (1430-1460) – król Szkocji 1437-1460
 Jakub II Cypryjski (1440-1473) – król Cypru 1464-1473
 Jakub II Stuart (1633-1701) – król Anglii i  Irlandii 1685-1688;  król Szkocji jako Jakub VII